Mühleck ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Mühleck (Sindelsdorf), Weiler der Gemeinde Sindelsdorf, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Burgstall Mühleck, abgegangene Burg in der Nähe von Sindelsdorf-Mühleck auf der Gemarkung Großweil-Kleinweil, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Mühleck, frühere Schreibweise der Bergstation der Mühleggbahn in St. Gallen

Mühleck ist der Familienname folgender Personen:

 Sonja Mühleck, deutsche Sängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Mühleg
 Mühlegg